gewone drietandglimmer
 glanzende drietandglimmer
 polderdrietandglimmer
 zwarte drietandglimmer